Ву́лиця Козланюка — вулиця у деяких населених пунктах України, названа на пошану українського радянського письменника Петра Козланюка.

 Вулиця Козланюка — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Козланюка — вулиця у місті Коломия.
 Вулиця Козланюка — вулиця у місті Радивилові.

Колишні назви:
 Вулиця Козланюка — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Львів.